Нава (язичництво) — частина рідновірської (язичницької) системи світобачення «Яв-Прав-Нав» у наших предків.
 Нава (архітектура) — частина архітектурної споруди — християнського церковного приміщення чи елемент тунелю метро.
 Нава — стара назва німецького міста Лангенау, коли там ще жили слов'янські племена.

Багатозначні терміни